Rakar je lahko:

 Rakar (priimek) - priimek več znanih ljudi
 rakar (ptič) - ptič pevec iz družine trstnic
 rakar (tjulenj) - tjulenj iz družine pravih tjulnjev